cingulum – pas lub gruby sznur do przewiązywania szaty liturgicznej (alby lub habitu) 
 cingulum – skórzany rzymski pas wojskowy
 Cingulum – starożytne rzymskie miasto i twierdza w Picenum, obecne włoskie Cingoli
 cingulum – łaciński termin medyczny odnoszący się do struktury nerwowej lub kostnej

Strony ujednoznaczniające